«Синджелич» () — сербский футбольный клуб из города Белград. В сезонах 2013/14—2019/20 выступал в Первой лиге Сербии (второй по уровню дивизион).

История 
Клуб был основан в 1937 году, назван в честь сербского полководца Стефана Синджелича.

В сезоне 2012/13 клуб финишировал на 1-м месте в Сербской Лиге Белграда, и повысился в Первую лигу. В 2020 году, по окончании сезона-2019/20, из-за финансовых проблем отказался от участия в Первой лиге.

Сезоны

Ссылки 
 Профиль клуба на Srbijasport 
 Профиль клуба на Srbijafudbal 

Футбольные клубы Сербии
Футбольные клубы Белграда